Georg Fischer (1906–1980) német politikus
 Georg Fischer (1935–2020) Fischer György, zongorista, karmester
 Georg Fischer (1949–2016) osztrák autóversenyző
 Georg Fischer (1960–) német sífutó
Gazdaság
 Georg Fischer, svájci ipari cég

Lásd még
 George Fisher (egyértelműsítő lap)